Сэ:

 Сэ — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры.
 Сэ — населённый пункт в регионе Тиллабери в Нигере.
 Сэ, Анри (1864—1936) - французский историк .